Pasdaran, abréviation pour Corps des Gardiens de la révolution islamique
 Pasdaran, quartier de Téhéran